Серриньї́, Серріньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південний схід від Парижа, 105 км на північний захід від Діжона, 27 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Серриньї на сайті французького Національного інституту географії
 Серриньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серриньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серриньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серриньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна